Příjmení Holzmann nosí více osob:

 Gerard J. Holzmann (1924–2010) – americký informatik
 Felix Holzmann (1921–2002) – český a německý komik
 Johann Philipp Holzmann (1805–1870) – zakladatel německé stavební firmy s celosvětovou působností Philipp Holzmann
 Wilhelm Holzmann (1921–1949) – německý neurolog a národněsocialistický politik

Podobná příjmení  
 Holzman
 Holman